

Кетросу () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Гергешть.

Кетроаса
 Кетросу () — село у Аненій-Нойському районі.
 Кетросу () — село у Дрокійському районі.

Кетрисанівка
 Кетроси — до 1946 року назва села Довжок в Ямпільскому районі  Вінницької області України.
 Кетроси — палеолітична стоянка в Чернівецькій області.